Álex Carbonell (1997) – calciatore spagnolo
 Francinaina Cirer Carbonell (1781-1855) – religiosa spagnola
 José Luis Moltó Carbonell (1975) – pallavolista spagnolo
 Josep Carbonell (1957) – ex velocista spagnolo
 Juan Carbonell (1906-1991) – cestista spagnolo
 Loreto Carbonell (1933-2017) – cestista e allenatore di pallacanestro filippino
 Nestor Carbonell (1967) –  attore statunitense
 Ona Carbonell (1990) – sincronetta spagnola
 Pedro Carbonell (...) – sportivo spagnolo
 Tomás Carbonell (1968) – allenatore di tennis ed ex tennista spagnolo

Pagine correlate
 Carbonelli